Palko je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Palko († 1754) – slezský barokní malíř
 František Antonín Palko (1717–1766) – pozdně barokní malíř portrétů a oltářních obrazů, syn předchozího
 František Xaver Palko (1724–1767/1770) – pozdně barokní malíř fresek a oltářních obrazů a portrétista, bratr předchozího
 Lukáš Palko (* 1990) – český fotbalista
 Vladimír Palko (* 1957) – slovenský politik
 Ladislav Palko (1954–2016) - český architekt